Osiedle XXX-lecia (Iława)
 Osiedla XXX-lecia - Piastów - Dąbrówki
 Osiedle XXX-lecia (Wodzisław Śląski) 
 Osiedle XXX-lecia w Chełmie
 Osiedle XXX-lecia w Gryficach
 Osiedle XXX-lecia w Karniowicach
 Osiedle XXX-lecia w lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna
 Osiedle XXX-lecia w Olecku

 Osiedle XXX-lecia w Krapkowicach
W przeszłości tę nazwę nosiły:
 Osiedle im. Dąbrówki (Kłodzko)
 Osiedle Krowodrza Górka w Krakowie
 Osiedle Ks. Bronisława Markiewicza
 Osiedle Hutników w Niedźwiedzińcu
 Osiedle Konstytucji 3 Maja (Nowa Sól)
 Osiedle Zachód w Stargardzie